Magyar Filmdíj a legjobb női mellékszereplőnek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb női mellékszereplőnek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb női mellékszereplőnek (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában